

Cinema 
 Keystone Pictures Studio – casa di produzione cinematografica statunitense

Aziende e industrie 
 Keystone Camera Company – produttore statunitense di articoli foto-cinematografici

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Keystone – census-designated place della Contea di Summit, Colorado
 Keystone – città della Contea di Pennington, Dakota del Sud
 Keystone – census-designated place della Contea di Hillsborough, Florida
 Keystone – città della Contea di Benton, Iowa
 Keystone – census-designated place della Contea di Keith, Nebraska
 Keystone – città della Contea di McDowell, Virginia Occidentale
 Keystone – città della Contea di Bayfield, Wisconsin